Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Marco Chiudinelli che hanno battuto in finale Janko Tipsarević e Jan Weinzierl 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Jaroslav Levinský (quarti di finale)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (semifinali)

 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)
 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2002